Игна̀ци Хшано̀вски, герб Кораб () полски литературен историк, професор в Ягелонския университет, член на Полската академия на знанията, съосновател на Варшавското научно дружество. Научната му дейност е насочена основно върху полската литература през XVI век и романтичния период.

На 6 ноември 1939 година е арестуван от немските окупационни власти в рамките на акцията „Sonderaktion Krakau“. Изпратен е в концентрационния лагер „Заксенхаузен“, където умира от пневмония.

Трудове 
 Tragedya Szymona Szymonowica „Castus Joseph“ w stosunku do literatury obcej (1892)
 Facecye Mikołaja Reja (1894)
 Ideały romantycznej poezji polskiej (1899)
 Pierwszy utwór Sienkiewicza (1901)
 O satyrach Adama Naruszewicza (1902)
 „Kazania sejmowe“ Skargi (1903)
 Krasicki jako autor „Monitora” z roku 1772 (1904)
 Historia literatury niepodległej Polski (1906) – учебник
 Marcin Bielski, studium literackie (1906, 2 части)
 Władysław Nehring (1909)
 Z dziejów satyry polskiej XVIII wieku (1909)
 Wypisy polskie dla klas wyższych szkół średnich (1913) – в съавторство с Константи Войчеховски
 Czym był Wirgiliusz dla Polaków po utracie niepodległości (1915)
 „Ród ludzki“ Staszyca jako wytwór filozofii oświecenia (1915)
 O komediach Aleksandra Fredry (1917)
 Poezja polska XVIII wieku (1918)
 Z epoki romantyzmu (1918)
 Źródło pomysłu rozprawy Jana Śniadeckiego „O pismach klasycznych i romantycznych“ (1930)
 Jan Długosz, próba charakterystyki człowieka (1938)
 Studia i szkice. Rozbiory i krytyki (1939, 2 тома)
 Joachim Lelewel. Człowiek i pisarz (1946)

Бележки 

Полски литературни историци
Преподаватели в Ягелонския университет
Възпитаници на Варшавския университет
Възпитаници на Вроцлавския университет
Членове на Полската академия на знанията
Членове на Лвовското научно дружество
Членове на Варшавското научно дружество
Доктор хонорис кауза на Университет „Адам Мицкевич“
Доктор хонорис кауза на Ягелонския университет
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Носители на Академичен лавър
Затворници в концентрационен лагер „Заксенхаузен“
Погребани на Раковицкото гробище